Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1991 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Jana Novotná und Helena Suková. Das Finale bestritten Laryssa Sawtschenko und Natallja Swerawa gegen Gigi Fernández und Jana Novotná, das Sawtschenko und Swerawa in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1991